Зельц:

 Зельц — варёное прессованное колбасное изделие в оболочке.
 Зельц — река в Германии.
 Зельц — название пгт Лиманское Раздельнянского района Одесской области до 01.02.1945 года.